La nave invisibile (Thin Air) – romanzo del 1978 di George E. Simpson e Neal R. Burger
 Thin Air – romanzo di Robert B. Parker del 1995
 Detective Spencer - I fantasmi del passato (Thin Air) – film per la televisione del 2000 diretto da Robert Mandel
 Thin Air – album di Peter Hammill del 2009